James Douglas, hace referencia a dos artículos:

 James Douglas (1960), boxeador estadounidense.
 James Douglas (1286-1330), señor de la guerra escocés que luchó en la Guerra de Independencia de Escocia.
 James Douglas, actor.
 James Douglas, conde de Morton.
 James Douglas, presidente de la Royal Society.
 James Douglas gobernador de la Colonia de la Isla de Vancouver.
 James Douglas, diseñador del faro de Eddystone.